Ива́н Су́хов:
 Сухов, Иван Прокофьевич (1895—1962) — Герой Советского Союза, генерал-полковник танковых войск
 Сухов, Иван Степанович (1909—1976) — Герой Советского Союза, полковник.